Пара Елена Лиховцева / Даниэль Нестор — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионы — Мартина Хингис и Махеш Бхупати — не защищали свой титул, но индиец принимал участие в турнире (в паре с Даниэлой Гантуховой) и уступил уже на старте.

Общая информация 
Все успехи канадца Даниэля Нестора в турнирах смешанных пар на тот момент были связаны с именами россиянок. Впервые он прошёл в титульный матч на подобных турнирах на US Open-2003; тогда его партнёршей выступала Лина Красноруцкая. Следующий выход в финал случился 9 турниров Большого шлема спустя — в 2006 году сначала в Австралии, а затем во Франции он вместе с Еленой Лиховцевой добирался до титульного матча. Все эти три попытки завершились поражениями в борьбе за титул; и лишь здесь, на австралийском турнире-2007, Даниэлю наконец улыбнулась удача и он добавил к своим тогдашним двум титулам в мужской паре ещё и один титул в миксте.

Посев 

  Лиза Реймонд /  Боб Брайан (Четвертьфинал)
  Ренне Стаббс /  Марк Ноулз (Второй раунд)
  Саманта Стосур /  Леандер Паес (Четвертьфинал)
  Франческа Скьявоне /  Йонас Бьоркман (Полуфинал)

 Янь Цзы /  Тодд Перри ''(Второй раунд)
 Кара Блэк /  Марцин Матковский ''(Первый раунд)
 Лизель Хубер /  Кевин Улльетт ''(Полуфинал)
 Меганн Шонесси /  Мартин Дамм ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые